Aleksandra Krunić era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Tamara Zidanšek ha sconfitto Magda Linette col punteggio di 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Magda Linette (finale)
  Ajla Tomljanović (primo turno)
  Sara Errani (semifinale, ritirata)

  Anna Karolína Schmiedlová (quarti di finale)
  Wang Yafan (primo turno)
  Viktorija Golubic (quarti di finale)
  Mariana Duque Mariño (quarti di finale)

Wildcard 

  Lea Bošković (primo turno)
  Tena Lukas (semifinale)

  Barbora Štefková (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Bol Open 2018